Цветков е българско фамилно име, производно от мъжкото име Цветко или Цвятко. Може да се отнася за някое от следните лица.

Цветков 
 Александър Цветков – няколко души с това име
 Борис Цветков – няколко души с това име
 Георги Цветков – няколко души с това име
 Димитър Цветков – няколко души с това име
 Евлоги Цветков (р. 1931) – български учен (архитект, професор)
 Ивайло Цветков (р. 1979) – български футболист
 Иван Цветков (р. 1979) – български футболист
 Милен Цветков (р. 1966) – български телевизионен водещ
 Мито Цветков (1844 – 1881) – български революционер
 Николай Цветков (р. 1987) – български футболист
 Павел Цветков (р. 1971) – български поет
 Пантелей Цветков – български архитект
 Парашкев Цветков (1875 – 1903) – български революционер
 Пламен Цветков (р. 1951) – български историк
 Силко Цветков (1875 – 1951) – български революционер
 Спас Цветков (1876 – ?), български революционер
 Стефан Цветков (р. 1970) – български тенисист
 Стоян Цветков (1930 – 2007) – български агроном
 Ташко Цветков (?-1905) – български революционер
 Христо Цветков (1877 – 1934) – български революционер
 Цветан Цветков (р. 1954) – български оперен певец
 Цветко Цветков (1954 – 2011) – български офицер, секретар на МВР
 Чавдар Цветков (р. 1953) – български футболист

Цветкова 
 Благовеста Цветкова (р. 1971) – българска оперна певица
 Ваня Цветкова (р. 1958) – българска актриса
 Костадинка Цветкова (р. 1929) – българска художничка
 Лили Цветкова (р. 1931) – българска народна певица
 Мариана Цветкова (р. 1969) – българска оперна певица
 Роза Цветкова (р. 1931) – българска народна певица
 Цветана Цветкова (р. 1941) – българска актриса

Източници

Вижте още 
 Цвятков

Български фамилни имена